Češnjice (gmina Lukovica)
 Češnjice (gmina Sevnica)